

События 
 Консулы Клавдий Помпеян и Тит Флавий Саллюстий Пелигниан.
 231—232 — Успешная война Александра с Персией.
 231—247 — Глава катекетической школы в Александрии св. Дионисий Великий (ок. 190-264).

Родились 
 Иулиан Аназарвский, христианский мученик.

Скончались 
 Димитрий Александрийский, епископ Александрийский.

См. также